Thistle (englisch für Distel) ist:

 der frühere Name der Yacht Meteor (Schiff, 1887), auch als Meteor (I) bezeichnet
 der Name einer Geisterstadt in Utah, Thistle (Utah)

als schottische Nationalpflanze Namensbestandteil schottischer Sport-Clubs:

 Buckie Thistle
 Inverness Caledonian Thistle
 Partick Thistle

Name britischer Kriegsschiffe:
 HMS Thistle